Полянская, Ирина:
 Полянская, Ирина Валерьевна (род. 1988) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.
 Полянская, Ирина Сергеевна (род. 1967) — российская актриса театра и кино.
 Полянская, Ирина Николаевна (1952—2004) — русский прозаик, редактор, корреспондент.